Snack – categoria di alimenti industriali altamente calorici e a basso contenuto nutrizionale
 Snack – singolo di Keke Palmer del 2020
 Snack Brands Australia – azienda alimentare australiana

Pagine correlate 
 Snacks

Altri progetti